Rutger Hoedemaekers, artiestennaam About, een Nederlandse artiest
About.com, Amerikaanse informatiewebsite
abOUT, Canadees tijdschrift
About:, een internet-protocolelement
Edmond François Valentin About, Frans schrijver
Nicolas About, Frans politicus
About Schmidt, een Amerikaanse tragikomedie uit 2002